Стив Хауи () се може односити на:

 Стив Хауи (фудбалер), енглески фудбалер;
 Стив Хауи (глумац), амерички глумац.